Le Grand Prix de Paris désigne deux courses hippiques françaises :
 le Grand Prix de Paris, course de plat sur l'hippodrome de Longchamp,
 le Grand Prix de Paris, course de trot sur l'hippodrome de Vincennes,

Homonymie